Bladh ist der Nachname folgender Personen:

 Hilding Bladh (1906–1982), schwedischer Kameramann
 Phillip Bladh, amerikanischer Tontechniker